Альфонс:
 Альфонс (также Альфонсо) — мужское имя.
 Альфонс I (1377—1461) — португальский аристократ, 1-й герцог Браганса.
 Альфонс I Иордан (1103—1148) — граф Тулузы, маркиз Прованса и герцог Нарбонны.
 Альфонс II (ок. 1180—1209) — инфант Арагона, граф Прованса, граф Форкалькье.
 Альфонс II (ум. 1175/1189) — граф Тулузы, герцог Нарбонны и маркиз Прованса.
 Альфонс II (1448—1495) — король Неаполя.
 Альфонс Амбрёнский (ум. ок. 770) — епископ Амбрёна, местночтимый святой Амбрёнской архиепархии Римско-католической церкви.
 Альфонсо (инфант Испании) (1941—1956)
 Альфонсо, герцог Анжуйский и Кадисский (1936—1989)
 В русском языке слово альфонс часто используется в нарицательном смысле — для обозначения мужчины, живущего на деньги женщин. В комедии Александра Дюма (сына) «Мосье Альфонс» так звали героя-любовника, находящегося на содержании женщины.
 Жиголо — изначально — наёмный партнёр для парных танцев, сегодня чаще — мужчина, предоставляющий услуги мужской проституции.
 «Альфонс» — российский фильм 1993 года.
 Альфонс — группа островов, входящая во Внешние Сейшельские острова.
 Альфонс — один из двух атоллов группы островов Альфонс Внешних Сейшельских островов.
 Альфонс — аэропорт на атолле Альфонс.
 Альфонс — кратер на видимой стороне Луны.

 Фамилия
 Альфонс, Александр (род. 1982) — французский и гваделупский футболист.
 Альфонс, Коджо (род. 1993) — ивураийский футболист.
 Альфонсо, Пако (род. 1906) — кубинский драматург и режиссёр.
 Альфонсо, Педро (ок. 1062 — ок. 1140) — испанский врач, писатель, астроном и полемист, обратившийся в христианство.
 Альфонсо, Селестино (1916—1944) — испанский коммунист, антифашист, доброволец-интернационалист гражданской войны в Испании, участник французского Движения Сопротивления в годы Второй мировой войны.

Также:
 Перес, Альфонсо (известен как Альфонсо: род. 1972) — испанский футболист.

 Также
 Альфонсо — сорт манго индийского.
 Альфонсо — город на Филиппинах.